Avant-garde, Frans kunstbegrip
 Avantgarde (tijdschrift), Nederlands modetijdschrift